Cléa ou Clea est un nom propre ou un sigle.

Prénom 
Cléa est un prénom féminin, probablement d'origine grecque ou latine. Il est rattaché à la racine latine clavis traduit par « clé » ou encore au grec Kleos qui peut signifier « bonne renommée ». Ce prénom est célébré le  dans la culture chrétienne, pour rendre hommage à sainte Clélia.

Personnalités 
 Cléa Pastore, artiste française
 Clea DuVall, actrice américaine
 Cléa Vincent, chanteuse et musicienne française
 , actrice américaine
 , actrice brésilienne
 Cléa Kahn-Sriber, responsable française à Reporters sans frontières
 , anthropologue judiciaire britannique qui a travaillé pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda

Littérature 
  est le quatrième et dernier tome du roman : Le Quatuor d'Alexandrie

Personnage de fiction 
 Cléa, un personnage de fiction de Marvel Comics

Sigles 

CLEA est un sigle qui peut signifier :
 Comité de liaison enseignants et astronomes en France ;
 Cité lyonnaise de l’environnement et de l’analyse en France ;
 Comité pour la liberté d'expression et d'association en Belgique.

Certificat professionnel 

 Le CléA désigne un certificat sanctionnant l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles dans le système de la formation professionnelle française.

Références

Voir aussi 

 Clélia et Cloélia
 Clélie
 Cléophas
 Chloé
 Clio

Prénom féminin